YXJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Saint John (Columbia Britannica) (Canada)